Abomination (anglicky ohavnost) může být:

 Abomination (komiksová postava) – komiksová postava, soupeř Hulka
 Abomination (hudební skupina) – americká death/thrashmetalová kapela
 Abomination: The Nemesis Project – počítačová hra typu strategie z roku 1999